Bosznia-Hercegovina
 Javornik, falu Vareš községben, a Zenica-Doboji kantonban

 Csehország
Javorník, falu a Benešovi járásban, a Közép-csehországi kerületben
Javorník, falu a Hodoníni járásban, a Dél-morvaországi kerületben
Javorník, város a Jeseníki járásban, az Olomouci kerületben
Javorník, falu a Svitavyi járásban, a Pardubicei kerületben
Javorník, falu az Ústí nad Orlicí-i járásban, a Pardubicei kerületben
Javorník, Čtyřkoly településrésze a Benešovi járásban, a Közép-csehországi kerületben
Javorník, Proseč pod Ještědem településrésze a Libereci járásban, a Libereci kerületben
Javorník, Rudník településésze a Trutnovi járásban, a Hradec Králové-i kerületben
Javornik, Vacov településrésze a Prachaticei járásban, a Dél-csehországi kerületben

 Horvátország
Javornik, falu Dvor községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Lengyelország
Javornik, falu a Myślenicei járásban, Myślenice megyében, a Kis-Lengyelország vajdaságban
Jawornik, falu a Komańczai járásban, Sanok megyében, a Kárpátaljai vajdaságban
Jawornik, falu a  Niebyleci járásban, Strzyżów megyében, a Kárpátaljai vajdaságban

 Szlovénia
Javornik, falu Idrija községben, Goriška régióban
Javornik, falu Kranj községben, Gorenjska régióban
Javornik, falu Štore községben, Podravska régióban
Slovenski Javornik, falu Jesenice községben, Gorenjska régióban